Alter Schwede steht für:
 Alter Schwede (Redewendung), ein umgangssprachlicher Ausdruck
 Alter Schwede (Wismar), ein gotisches Bürgerhaus in Wismar
 Alter Schwede (Hamburg), ein Findling der Elster-Eiszeit in Hamburg
 Alter Schwede (Kroge), ein Findling der Saale-Eiszeit in Kroge-Ehrendorf
 ein Findling in Niedersteinbach, siehe Niedersteinbach (Penig) #Findling „Alter Schwede“

Siehe auch:
 Schwede
 Der Schwede